Андрадина () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Арасатуба. Население составляет 	181 710	 человек (на 2010 год). Площадь — 	6 886,209	 км². Плотность населения — 	26,39	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 3 200 297 996,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 18 135,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,795 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Андрадина
 Кастилью
 Гуарасаи
 Илья-Солтейра
 Итапура
 Мирандополис
 Мурутинга-ду-Сул
 Нова-Индепенденсия
 Перейра-Баррету
 Суд-Меннукси
 Сузанаполис

Микрорегионы штата Сан-Паулу